Acquabona ima više značenja:
 Acquabona, Livorno
 Acquabona, Reggio Emilia
 Acquabona, Verona